Кутлеш се може односити на:

 Кутлеш, насељено место града Лесковца у Србији;
 Кутлеш, у Републици Македонији градић Вергина на северу Грчке се назива Кутлеш;
 Звезда из Кутлеша, шеснаестокраки симбол.